Pigs Is Pigs est une nouvelle de l'écrivaine américaine Ellis Parker Butler, parue pour la première fois dans The American Magazine en 1905.

Elle a été plusieurs fois adaptée au cinéma : 
 Pigs Is Pigs (1910) ;
 Pigs Is Pigs (1914) de George D. Baker ;
 Pigs Is Pigs (1954), une Silly Symphony non officielle réalisée par Jack Kinney.

La Merrie Melodie intitulée Pigs Is Pigs et réalisée par Friz Freleng en 1937 (produite par Warner) est sans rapport avec la nouvelle de Butler.

Nouvelle américaine parue en 1905